

Persone 
 Lucio Picci (1965) – economista italiano
 Silvio Picci (1965) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro 
 Picci – casa discografica italiana attiva negli anni settanta
 Fornaci di laterizi Picci – complesso di edifici di interesse archeologico-industriale di Quartu Sant'Elena, città metropolitana di Cagliari

Pagine correlate 
 Piccioli
 Pecci (disambigua)
 Pucci